Por Desiderio Arenas puede referirse a:

 Desiderio Arenas Aguiar (1912-1991), farmacéutico y político chileno.
 Desiderio «Chere» Arenas (1950-2016), músico chileno.